Galon – miara objętości
 Galon – pasmanteria
 Galon – utożsamiany z naramiennikiem na mundurze
 Galon – kibuc w Izraelu

Zobacz też 
 Galeon